Toto je abecední seznam litevských řek a jiných vodních toků, část A–J. Sledujte také část K–P a část R–Ž. Seznam je v hrubých rysech dokončen, ale zatím v něm chybí některé dílčí údaje.

(V závorce je uvedeno, do které řeky nebo jezera nebo moře se vlévá)

A

Ab–Ak

Al–Ap

Ar–Až

Ą

B

Ba–Be

Bi–By

C

Č

D

Da–Dr

Du–Dž

E

F

G

Ga–Gė

Gi–Gy

H 
 Hehtas viz Pamariukas (Aukštumala)

I

Į

J

Související články 
 Seznam litevských řek, K–P
 Seznam litevských řek, R–Ž
 Řeky v Litvě
 Jezera v Litvě
 Mezinárodní vodstvo v Litvě

Externí odkazy 
 

 
Řeky
Litva